Вади́м Алексе́евич Кузьми́н (16 апреля 1937, Москва — 17 сентября 2015, там же) — советский и российский -теоретик, член-корреспондент Российской академии наук (с 2000). Специалист в области квантовой теории поля и космологии. Заведовал сектором Института ядерных исследований РАН.

Биография 
Родился в Москве. В 1955 году после окончания средней школы поступил на физический факультет МГУ. В 1961 окончил физический факультет Московского государственного университета. В 1961—1971 — аспирант, младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева. В 1971—1976 и 1978—1982 — старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. В 1976—1978 учёный секретарь, с 1982 заведующий сектором Института ядерных исследований РАН.

Доктор физико-математических наук с 1987. Член-корреспондент РАН по Отделению ядерной физики, специализация «ядерная физика» с 2000.

Автор более 200 научных работ.

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище (участок 24).

Научная деятельность 
Внёс существенный вклад в теорию образования барионной асимметрии Вселенной, в физику космических лучей, нейтринную астрофизику Солнца, в теорию космологических фазовых переходов и космологию ранней Вселенной, в исследование фундаментальных принципов симметрии и законов сохранения в физике элементарных частиц и квантовой теории поля.

В 1964 предложил галлий-германиевый метод детектирования солнечных нейтрино, совместно с Г. Т. Зацепиным выдвинул комплексную программу нейтринной спектроскопии Солнца.

В 1966 совместно с Г. Т. Зацепиным предсказал существование предела Грайзена — Зацепина — Кузьмина.

В 1970 предложил физическую модель образования барионной асимметрии Вселенной в СР-неинвариантных распадах тяжёлых частиц на неравновесной стадии космологического расширения.

В 1970 указал на возможность нейтрон-антинейтронных осцилляций, развил теорию и выдвинул предложение о проведении эксперимента по поиску этого явления.

В 1985 совместно с В. А. Рубаковым и М. Е. Шапошниковым предсказал существование быстрых переходов с несохранением барионного числа в ранней Вселенной при высоких температурах.

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (1978)
 Премия имени А. А. Фридмана РАН (1999, совместно с В. А. Рубаковым)
 Премия имени академика М. А. Маркова (2003)
 Премия имени И. Я. Померанчука (2006)

Библиография

Ссылки 
 
 Кузьмин, Вадим Алексеевич на сайте УФН
 Его статьи на Math-Net.Ru
 Статьи в РИНЦ

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники физического факультета МГУ
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Лауреаты премии имени А. А. Фридмана
Сотрудники ФИАН